Kernreactor
 Reactor (scheikunde)
 Reactor (band)
 Reactor (computerspel)
 De Reactor (literaire kritiek)